«Чтобы помнили» — цикл документальных программ об известных в советское время актёрах, уже ушедших из жизни, многих незаслуженно забытых. Автор и ведущий — Леонид Филатов. Многих актёров Филатов знал лично.

Хронология развития передачи 
Первые два года Леонид Филатов работал над фильмами цикла при участии Студии кинопрограмм РГТРК «Останкино», но в период её ликвидации и образования ОРТ руководство нового канала отказалось финансировать проект. Тогда свои услуги Филатову предложила Ирена Лесневская, основатель телекомпании REN-TV.

Идею программы Леонид Филатов изложил в первом выпуске на фоне фрагментов интервью разных актёров театра и кино о тех деятелях сцены и кинематографа, которые были незаслуженно забыты и подвергнуты забвению. Он упомянул заполненную некогда Владимиром Высоцким анкету, в которой на вопрос «Чего бы Вы хотели больше всего?» Высоцкий ответил «Чтобы помнили. А уже потом, во вторую очередь, чтоб везде пускали». Тогда же прозвучал эпиграф к программе — фрагмент стихотворения Высоцкого:

Мои друзья ушли сквозь решето.
Им всем досталась Лета или Прана.
Естественною смертию — никто,
Все противоестественно и рано.

В 1996 году программа номинировалась на премию ТЭФИ в категории «лучшая авторская программа».

В 1997—1999 годах программа одновременно выходила на двух каналах: ОРТ и REN-TV. В январе 1999 года по инициативе руководителя программы Людмилы Гордиенко (но без её предупреждения) были изъяты 450 кассет с архивными и исходными материалами прошедших в 1995—1998 годах программ. Как следствие, анонсированная на 28 января 1999 года передача о Владимире Дружникове не вышла в эфир на телеканале REN-TV (впоследствии она была показана через два месяца, 25 марта, уже на ОРТ). По утверждению в присланной через некоторое время увольнительной записке Гордиенко, которая считала кассеты своим личным имуществом, это было связано с урезанием зарплаты ряда сотрудников REN-TV после дефолта. Руководителем программы была назначена Ирина Химушина, работавшая редактором и сценаристом в Главной редакции программ для детей ЦТ СССР.

В связи со смертью Леонида Филатова 26 октября 2003 года программа была закрыта.

15 ноября 2003 года вышел выпуск об Андрее Миронове, указанный в телепрограмме под названием «„Чтобы помнили…“ Леонид Филатов. Последние программы». 4 декабря в эфир вышла программа, посвящённая самому Леониду Филатову (этот выпуск вёл Леонид Ярмольник). Затем 18 января 2004 года вышел выпуск о Борисе Бабочкине. Тем не менее, «Первый канал» показал не все отснятые программы, мотивируя это тем, что такой ход может расстроить зрителей. Всего было пропущено 4 выпуска (главы 106, 108, 110 и 112), которые впоследствии вышли на одном из кабельных телеканалов.

Список выпусков

Примечания 

Телепередачи телекомпании РЕН ТВ
Телепередачи Первого канала
Телепередачи Студии кинопрограмм РГТРК «Останкино»
Леонид Филатов
Телепередачи, запущенные в 1993 году
Телепередачи, закрытые в 2004 году
Телепередачи о кинематографе
Телепередачи 1-го канала Останкино
Телепередачи России